Тосканский архипелаг:

 Тосканский архипелаг — группа островов между Лигурийским и Тирренским морями, к западу от итальянской провинции Тоскана.
 Тосканский архипелаг — национальный парк Италии, самый большой морской национальный парк в Средиземноморье.